Seznam desetletij. Glej tudi stoletja in zgodovina.

 1